O New Horizons in Physics Prize é um prêmio anual em física concedido desde 2012 pela Fundamental Physics Prize Foundation a jovens pesquisadores. É dotado com 100.000 dólares. Além disso a fundação concede o Fundamental Physics Prize e o Physics Frontiers Prize.

Nos bastidores da fundação está o oligarca russo Yuri Milner. Do conselho faz parte Steven Weinberg (2012), mas que não participa da seleção dos ganhadores.

Recipientes
2013
Niklas Beisert: "For the development of powerful exact methods to describe a quantum gauge theory and its associated string theory".
Davide Gaiotto: "For far-reaching new insights about duality, gauge theory, and geometry, and especially for his work linking theories in different dimensions in most unexpected ways".
Zohar Komargodski: "For his work on the dynamics of four-dimensional field theories. In particular, his proof (with Schwimmer) of the “a-theorem” has solved a long-standing problem, leading to deep new insights".
2014
Freddy Cachazo: "For uncovering numerous structures underlying scattering amplitudes in gauge theories and gravity".
Shiraz Minwalla: "For his pioneering contributions to the study of string theory and quantum field theory; and in particular his work on the connection between the equations of fluid dynamics and Albert Einstein’s equations of general relativity".
Vyacheslav Rychkov: "For developing new techniques in conformal field theory, reviving the conformal bootstrap program for constraining the spectrum of operators and the structure constants in 3D and 4D CFT’s".
2015
Sean Hartnoll: "For fundamental ideas about entropy in quantum field theory and quantum gravity.
 Philip C. Schuster e Natalia Toro: "For pioneering the “simplified models” framework for new physics searches at the Large Hadron Collider, as well as spearheading new experimental searches for dark sectors using high-intensity electron beams".
 Horacio Casini, Marina Huerta, Shinsei Ryū e Tadashi Takayanagi: "For fundamental ideas about entropy in quantum field theory and quantum gravity".
2016
Andrei Bernevig, Liang Fu e Xiao-Liang Qi: "For outstanding contributions to condensed matter physics, especially involving the use of topology to understand new states of matter".
Raphael Flauger e Leonardo Senatore: "For outstanding contributions to theoretical cosmology".
Yūji Tachikawa: "For penetrating and incisive studies of supersymmetric quantum field theories".
2017
Asimina Arvanitaki, Peter W. Graham e Surjeet Rajendran: "For pioneering a wide range of new experimental probes of fundamental physics".
Simone Giombi e Xi Yin: "For imaginative joint work on higher spin gravity and its holographic connection to a new soluble field theory".
Frans Pretorius: "For creating the first computer code capable of simulating the inspiral and merger of binary black holes, thereby laying crucial foundations for interpreting the recent observations of gravitational waves; and for opening new directions in numerical relativity".
2018
Christopher Hirata: "For fundamental contributions to understanding the physics of early galaxy formation and to sharpening and applying the most powerful tools of precision cosmology".
Andrea Young: "For the co-invention of van der Waals heterostructures, and for the new quantum Hall phases that he discovered with them".
Douglas Stanford: "For profound new insights on quantum chaos and its relation to gravity".
2019
Rana Adhikari (Caltech), Matthew Evans (MIT), Lisa Barsotti (MIT): "For research on present and future ground-based detectors of gravitational waves".
Aron C. Wall (Stanford), Daniel Harlow (MIT), Daniel Louis Jafferis (Harvard): "For fundamental insights about quantum information, quantum field theory, and gravity".
Brian Metzger (Universidade Columbia): "For pioneering predictions of the electromagnetic signal from a neutron star merger, and for leadership in the emerging field of multi-messenger astronomy".
2020
Xie Chen, Lukasz Fidkowski, Michael Levin, Max A. Metlitski, für einschneidende Beiträge zum Verständnis topologischer Zustände von Materie und ihrer Verbindungen zueinander.
Jo Dunkley, Samaya Nissanke, Kendrick Smith, für die Entwicklung neuartiger Techniken um Aussagen zur Grundlagenphysik aus astronomischen Daten zu gewinnen.
Simon Caron-Huot, Pedro Vieira, für grundlegende Beiträge zum Verständnis der Quantenfeldtheorie.
2021
Tracy Slatyer, für wichtige Beiträge zur Teilchenastrophysik, von Modellen Dunkler Materie bis zur Entdeckung der Fermiblasen (Fermi bubbles)
Rouven Essig, Javier Tiffenberg, Tomer Volansky, Tien-Tien Yu, für die Entdeckung von Dunkler Materie im sub-GeV Bereich speziell in Hinblick auf das SENSEI-Experiment.
Ahmed Almheiri, Netta Engelhardt, Henry Maxfield, Geoff Penington, für die Berechnung des Quanteninformations-Inhalts eines Schwarzen Lochs und von dessen Strahlung.

Ligações externas
Laureados

Prêmios de física